Lubao – municipalità della provincia di Pampanga (Filippine)
Lubao – città della provincia di Lomami (Repubblica Democratica del Congo)